Joseph Jaquet – scultore belga
 Olivier Jaquet – schermidore svizzero
 Pierre Jaquet-Droz – orologiaio svizzero fondatore della Jaquet-Droz e legato all'ideazione dell'automata di Jaquet-Droz
 Sabrina Jaquet – giocatrice di badminton svizzera
 Tom Jaquet – cestista statunitense